Левисон — фамилия.

Известные носители:

  (1902—1984) — американский политик и бизнесмен.
 Левисон, Василий Андреевич (1807—1869) — российский богослов и переводчик Библии на русский язык.
  (род. 1952) — английский судья.
  (род. 1961) — американский спортсмен-фехтовальщик.
 Левисон, Роберт Петрович — подполковник Русской императорской армии; Георгиевский кавалер.
  (род. 1981) — британский профессиональный боксёр.